Schlossbrunnen steht für Brunnen:

 Schlossbrunnen (Bad Arolsen)
 Schlossbrunnen (Berlin), siehe: Neptunbrunnen (Berlin)
 Schlossbrunnen (Gerolstein)
 Schlossbrunnen (Hannover)
 Schlossbrunnen (Liel)
 Schlossbrunnen (Pirmasens)
Siehe auch:
 Burgbrunnen
 Schloss Bronnen
 Schloss Brunn
 Schloßplatzspringbrunnen